Nigropuncta är ett släkte av lavar. Nigropuncta ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nigropuncta